Gatans lag kan syfta på:

 Gatans lag (film, 1981) – en film från 1981 i regi av Michael Mann, originaltitel Thief
 Gatans lag (film, 1997) – en film från 1997 i regi av William DeVizia, originaltitel Lesser Prophets
 Gatans lag (roman) – en roman från 2008 skriven av Michael Connelly, originaltitel The Brass Verdict